Конкурс песни «Тюрквидение» (), полн. конкурс песни тюркского мира «Тюрквидение» () — ежегодный конкурс современной эстрадной песни, в котором могут участвовать как тюркские страны и регионы, так и любые другие страны и регионы, представитель которого является тюрком по национальности. Организатором конкурса выступает телеканал  (Тюркское музыкальное объединение), при поддержке Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Миссия «Тюрквидения» аналогична с конкурсом песни «Евровидение» — конкурс создан для пропаганды тюркской культуры, расширения сферы влияния тюркоязычных музыкантов, создания общего культурного поля и установления дружеских отношений между братскими народами и странами. Первый конкурс прошёл в турецком городе Эскишехир. Полуфинал состоялся 19 декабря 2013 года, а финал конкурса — 21 декабря 2013 года.

Формат 
«Тюрквидение» — это конкурс песни, подобный конкурсу песни «Евровидение», в котором могут принять участие как тюркские страны и регионы, так и любые другие страны и регионы, представитель которого является тюрком по национальности. В отличие от «Евровидения», в котором выигравшая страна является местом проведения следующего конкурса, на «Тюрквидении» конкурс принимает один из городов стран-членов TÜRKSOY, который будет объявлен культурной столицей тюркского мира.

Принятое в 2010 году в Стамбуле решение о ежегодном объявлении одного из городов стран — членов ТЮРКСОЙ культурной столицей тюркского мира заложило важную традицию, придав новый импульс в объединении усилий творческого сообщества для расширения культурных связей и повышения заинтересованности международного сообщества в проведении совместных культурных проектов.

Участие 
В ежегодном конкурсе современной эстрадной песни «Тюрквидение» имеют право участвовать не только тюркоязычные и тюркские страны или регионы, такие как Крым, Синьцзян-Уйгурия и Турция. «Тюрквидение» — это уникальный фестиваль современной эстрадной песни, не стесненный географией, он объединяет тюркоязычные народы всей планеты. В первом конкурсе песни «Тюрквидение» 2013 года приняли участие двадцать четыре страны и региона.

Уходы, возвращения и дебюты

Рейтинг стран-участниц 
Ниже указан рейтинг стран и регионов— участниц конкурса песни «Тюрквидение» с 2013 по 2015 год без учёта полуфиналов. Список отсортирован по количеству занятых мест (I,II, III, IV,V), затем, если у стран одинаковые результаты, — по количеству участий, далее — по алфавиту. Жирным выделены наибольшие показатели в каждом столбце, соответствующему своей категории.

Ниже указаны страны, которые не занимали места с первого по пятое. Список отсортирован по наивысшему занятому месту, затем, если у стран одинаковые результаты, по количеству участий, далее по алфавиту.

Примечания

Победители

По языкам

Неудачные попытки принять участие 

Было несколько неудачных попыток принять участие в конкурсе песни «Тюрквидение» у различных стран и регионов. Для участия региона в конкурсе необязательно, чтобы он был тюркоязычным или имел преимущественно тюркское население. Страна или регион может быть как суверенным государством или зависимой территорией, так и самопровозглашённым, непризнанным какими-либо членами ООН, государственным образованием или регионом определённого тюркского народа, не имеющего границ. Нижеприведённые страны ранее выразили заинтересованность в участии в «Тюрквидении», но позднее сняли заявку.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт,
 Официальный сайт